Клочнев — фамилия; имеет женскую форму Клочнева.
 Клочнев, Иван Александрович (1920—1998) — участник Великой Отечественной войны, сержант Красной Армии и полный кавалер ордена Славы.
 Клочнева, Ольга Геннадьевна (более известна под фамилией Кузнецова; род. 1968) — советская и российская спортсменка-стрелок из пневматического пистолета.